Eric Ehrlich (1822-1899), crític musical i violinista.
 Candice Michelle Beckman-Ehrlich (º 1978), una actriu, model i lluitadora professional
 Eugen Ehrlich
 Paul Ehrlich (1854, Strehlen (Strzelin)  1915, Bad Homburg), un bacteriòleg i professor universitari alemany
 Paul R(alph). Ehrlich (º 1932, Filadèlfia), un pioner del moviment ecologista
 Ricardo Ehrlich (º 1948, Montevideo), un bioquímic i polític uruguai

Cognoms